Константи́н Алекса́ндрович Щербако́в:
 Щербаков, Константин Александрович (род. 1938) — советский и российский киновед и кинокритик.
 Щербаков, Константин Александрович (род. 1963) — российско-швейцарский пианист.